Los Ríos ("i fiumi" in lingua spagnola) può riferirsi a:

Los Ríos – comune della provincia di Baoruco (Repubblica Dominicana)
Provincia di Los Ríos – provincia dell'Ecuador
Regione di Los Ríos – regione del Cile